Samuel Ruiz puede referirse a:

 Samuel Ruiz García (1924-2011), sacerdote mexicano.
 Samuel Ruiz Fuertes (1967), político español.